Summerville kan syfta på:

Geografi

Kanada
 Summerville Beach – en strand i provinsen Nova Scotia
 Summerville Bay – en vik i provinsen Ontario

USA
Summerville, Georgia
Summerville, South Carolina

Se även
Somerville
Summerfield
Summersville